Sea Mills ist der Name folgender Orte:

 Sea Mills (Bristol), Vorort von Bristol
 Sea Mills (Cornwall), historisches Gebäude nahe St Issey in Cornwall